Gabriel Mendoza (atleet), Peruaans langeafstandsloper
 Gabriel Mendoza (voetballer), Chileens voetballer